Monteiro Lobato (gemeente)
Monteiro Lobato (auteur)